52231 Sitnik – asteroide della fascia principale
 Ksenija Michajlaŭna Sitnik  – cantante bielorussa